Kanuri (taal); een Nilo-Saharaanse taal die voornamelijk wordt gesproken in Nigeria, Niger, Tsjaad en Kameroen
Kanuri (volk); een volk uit Nigeria, Niger, Tsjaad en Kameroen